Der Begriff Devastation bezeichnet 
 allgemein Verwüstung, Verheerung oder Zerstörung und wird insbesondere mit den Folgen des Bergbaus in Verbindung gebracht, siehe Devastierung
 Devastation (Band), eine US-amerikanische Thrash-Metal-Band
 ein Computerspiel, siehe Devastation (Computerspiel).
 ein britisches Kriegsschiff und die nach ihm benannte Klasse, siehe Devastation-Klasse